Marjiwka (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Stadtgemeinde Marhanez, siehe Marjiwka (Marhanez)

Dörfer:
 in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Marjiwka (Lenine)
 in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Marjiwka (Isjum)
 in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Marjiwka (Blysnjuky)
 in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Marjiwka (Losowa)
 in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Marjiwka (Perwomajskyj)
 in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Marjiwka (Sachnowschtschyna)
 in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Marjiwka (Kramatorsk)
 in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Marjiwka (Pokrowsk)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka, siehe Marjiwka (Mahdalyniwka)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Marjiwka (Meschowa)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Marjiwka (Nikopol)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad, siehe Marjiwka (Pawlohrad)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Marjiwka (Sofijiwka, Ordo-Wassyliwka)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Marjiwka (Sofijiwka, Wakulowe)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Marjiwka (Synelnykowe, Warwariwka)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Marjiwka (Synelnykowe, Wassyliwka-na-Dnipri)
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Marjiwka (Synelnykowe, Marjiwka)
 in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Marjiwka (Dobrowelytschkiwka)
 in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka, siehe Marjiwka (Kompanijiwka)
 in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod, siehe Marjiwka (Nowomyrhorod)
 in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Marjiwka (Oleksandrija)
 in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka, siehe Marjiwka (Onufrijiwka)
 in der Oblast Luhansk, Rajon Swerdlowsk, siehe Marjiwka (Luhansk)
 in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Marjiwka (Baschtanka)
 in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, siehe Marjiwka (Domaniwka)
 in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Marjiwka (Odessa)
 in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Marjiwka (Poltawa)
 in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Marjiwka (Saporischschja)
 in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Marjiwka (Melitopol)
 in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Marjiwka (Sumy)